Logan kan syfta på:

 Logan (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Logan (klan) – en skotsk klan
Logan International Airport – en flygplats i Boston
Dacia Logan – en bilmodell
MartinLogan – en amerikansk högtalartillverkare
 Logan – The Wolverine - amerikansk film från 2017

Geografi

Australien 

 Logan (region), Queensland, 
 Logan City, ort, Queensland,

Filippinerna 
 Logon (ort i Filippinerna), Centrala Visayas, Province of Cebu,

Kanada 
 Mount Logan, berg, Yukon,

Skottland 
 Logan, Skottland – en ort i East Ayrshire, Skottland

USA 

 Logan (ort i USA, Illinois), Franklin County, 
 Logan, Kansas, ort, Phillips County, 
 Logan, Ohio, countyhuvudort, Hocking County, 
 Logan, West Virginia, countyhuvudort, Logan County, 
 Logan, Iowa, countyhuvudort, Harrison County, 
 Logan (ort i USA, New Mexico), Quay County, 
 Logan (ort i USA, North Dakota), Ward County, 
 Logan, Utah, countyhuvudort, Cache County,

Se även
 Logan County 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar